Constantin Daicoviciu – rumuński archeolog
 Constantin Daicoviciu – gmina w Rumunii
 Constantin Daicoviciu – wieś w Rumunii